Boba Fett (Boba Fett): A Star Wars univerzumban játszódó, nyolc különböző történetből álló képregénysorozat 1995. decembere és 2006. áprilisa között képregényfüzetekben, 1998. januárja és 2007. márciusa között gyűjteményes képregényekben (TPB), majd 2010 márciusában Omnibus képregényben jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Boba Fett történetei 3 évvel az Új remény eseménye előtt és 10 évvel az Új remény eseménye után játszódnak.

Dark Horse Comics

Bounty on Bar-Kooda

When the Fat Lady Swings

Murder Most Foul

Twin Engines of Destruction

A végzet ügynöke

Vérfürdő

1/2: Salvage

A Birodalom ellensége

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: The New Republic Volume 1

Star Wars Legends Epic Collection: The Empire Volume 4

Star Wars Epic Collection: The Rebellion Volume 4

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények